Danger Zone puede referirse a:
Danger Zone (1978), álbum de la banda estadounidense Player.
Danger Zone (1980), álbum del cantautor estadounidense Sammy Hagar.
Danger Zone (1980), canción interpretada por Sammy Hagar, incluida en el disco anterior.
Danger Zone (1986), canción interpretada por Kenny Loggins. 
Danger Zone (2012), álbum de la banda estadounidense Hardline.
Danger Zone (2012), canción interpretada por Hardline, incluida en el disco anterior.